Niedereichholz ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Niedereichholz (* 1943), deutsche Betriebswirtschaftlerin und Hochschullehrerin
 Joachim Niedereichholz (* 1941), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Lars Niedereichholz (* 1968), deutscher Comedian (Teil des Duos Mundstuhl), siehe Mundstuhl